Male novine (Johannesburg), hrvatsko iseljeničko glasilo

Male novine (Punta Arenas), hrvatsko iseljeničko glasilo
Male novine (Zagreb)
Male novine (Sarajevo),  bosanskohercegovački dječji književni list
Male novine, glasilo Saveza pionira Jugoslavije